Joseph Sullivan peut désigner :
 Joseph Sullivan (1866-1935), membre du Parlement écossais ;
 Joseph A. Sullivan (1911-2002), homme politique de Pennsylvanie ;
 Joseph Albert Sullivan (1902-1988), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joseph Sullivan (1917-2002), enquêteur du FBI ;
 Joseph J. Sullivan (1870-?), parieur professionnel instigateur du Scandale des Black Sox ;
 Joseph Eugene Sullivan (1918-1942), marin américain, un des frères Sullivan tués lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 Joseph Sullivan (1959-), maire de Braintree, Massachusetts ;
 Joseph Sullivan (1987-), rameur néo-zélandais.